Grekiska superligan 2017/2018 var den 82:a säsongen av högstaligan i fotboll i Grekland. Säsongen startade i augusti 2017 och avslutades i maj 2018. Ligan vanns av AEK Aten.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Officiell webbplats

2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017 i Grekland
2018 i Grekland